Belmontensi – abitanti di Belmonte (Bahia)
Belmontensi – abitanti di Belmonte (Santa Catarina)
Belmontensi – abitanti di São José do Belmonte